Краєви́дний прову́лок — назва провулків у різних населених пунктах України.

Краєвидний провулок — провулок у місті Києві, в Деснянському районі (котеджне селище «Деснянське»).
 Краєвидний провулок — провулок у місті Полтаві.

 Краєвидний провулок — зниклий провулок у місті Києві, в Дніпровському районі (Воскресенська слобідка).

Провулки